Luis de Orleans (en francés: Louis d'Orléans; París, 25 de octubre de 1814-Versalles, 26 de junio de 1896) fue el segundo hijo del duque de Orleans, y posteriormente rey de los franceses, Luis Felipe I, y de su esposa, la princesa María Amelia de Borbón-Dos Sicilias. Recibió el ducado de Nemours durante el reinado de su padre.

Primeros años 

Nació en el Palais Royal, en París. A los doce años fue nombrado primero coronel del regimiento de cazadores, y en 1830 fue nombrado caballero de la Orden del Espíritu Santo y duque par de Francia.

En 1825 había sido nombrado como un posible candidato a aceptar el trono de Grecia, pero declinó, lo mismo que hizo con el trono belga en 1831, y en 1831 fue nominado rey de los belgas, pero consideraciones internacionales disuadieron a Luis Felipe de aceptar el honor para su hijo, que estaba acompañando al ejército francés que ingresó a Bélgica para apoyar el nuevo reino de su separación del Reino Unido de los Países Bajos.

Matrimonio y descendencia 

El 26 de abril de 1840, se casó con la princesa Victoria de Sajonia-Coburgo-Koháry en el Castillo de Saint-Cloud. La ocasión de su matrimonio en 1840 con Victoria estuvo marcado por una aceptación por el gobierno de Luis Felipe en forma de un rechazo a conceder la dote del matrimonio propuesto por Adolphe Thiers en la Cámara de Diputados. Luis y Victoria tuvieron cuatro hijos:

 Luis Felipe María Fernando Gastón (28 de abril de 1842-28 de agosto de 1922), conde de Eu. Casado con Isabel, princesa imperial de Brasil, la hija mayor del emperador Pedro II de Brasil.
 Fernando Felipe María (12 de julio de 1844-29 de junio de 1910), duque de Alençon. Casado con la duquesa Sofía Carlota en Baviera, hermana de la emperatriz Isabel de Austria ("Sissi").
 Margarita Adelaida (16 de febrero de 1846-25 de octubre de 1893), casada con el príncipe Ladislao Czartoryski.
 Blanca (28 de octubre de 1857-4 de febrero de 1932), nunca se casó.

La muerte de su hermano mayor, Fernando, duque de Orleans, en 1842 le dio una posición de mayor importancia como regente natural en caso de la ascensión de su sobrino, el joven conde de París. Su reserva, y la aversión a las funciones públicas, con una cierta altanería en sus maneras, sin embargo, lo hicieron impopular.

Durante la Revolución de 1848, en la que fue derrocado su padre, siguió a su cuñada, Elena, duquesa de Orleans, y a sus dos hijos a la Cámara de Diputados, pero fue separado de ellos por los alborotadores, y solo, finalmente, escapó disfrazándose con el uniforme de un guardia nacional.

Exilio y regreso a Francia 

Se embarcó hacia Inglaterra, donde se instaló con sus padres en Claremont House. Su principal objetivo durante su exilio, especialmente después de la muerte de su padre, fue una reconciliación entre las dos ramas de la Casa de Borbón, tan indispensable para el restablecimiento de la monarquía francesa. Estos deseos se vieron frustrados por un lado por la actitud del conde de Chambord, y por el otro, por la determinación de la duquesa de Orleans de mantener las pretensiones del conde de París. Nemours estaba dispuesto a ir más lejos que los otros príncipes de su familia en la aceptación de los principios de los legitimistas.

Las largas negociaciones terminaron en 1857 con una carta, escrita por Nemours, como explicó posteriormente, en el dictado de su hermano, Francisco, príncipe de Joinville, en el que insistió en que Chambord debía expresar su adhesión a la bandera tricolor y a los principios del gobierno constitucional. En 1871, los príncipes Orleans renovaron su lealtad a la rama mayor de su casa, pero que no fueron consultados cuando el conde de Chambord fue a París en 1873, y sus diferencias políticas se mantuvieron hasta su muerte en 1883.

Nemours había vivido en la Bushy House después de la muerte, en 1866, de la reina María Amelia, viuda de Luis Felipe I. En 1871, el exilio impuesto a los príncipes franceses fue retirado, pero él solamente se trasladó a París después de que sus incapacidades fueron removidas. En marzo de 1872, fue restaurado en su rango en el ejército como general de división, y fue colocado en la primera sección del Estado Mayor.

Murió en Versalles el 26 de junio de 1896, a la edad de 82 años. La duquesa murió en Claremont el 10 de noviembre de 1857. Sobrevivió a todos sus hermanos, excepto la princesa Clementina de Orleans y Francisco de Orleans, príncipe de Joinville.

Títulos y estilos 

 25 de octubre de 1814-21 de septiembre de 1824: Su Alteza Serenísima el duque de Nemours.
 21 de septiembre de 1824-26 de junio de 1896: Su Alteza Real el duque de Nemours.

Distinciones honoríficas 
  Caballero de la Orden del Espíritu Santo ( Reino de Francia).
  Caballero gran cruz de la Imperial Orden de Pedro I ().

Ancestros

Referencias 

René Bazin, Le Duc de Nemours (1907); Paul Thureau-Dangin, Histoire de la monarchie de France (4 vols., 1884, etc.).
Louis d'Orléans (1814-1896) », dans Charles Mullié, Biographie des célébrités militaires des armées de terre et de mer de 1789 à 1850, 1852 [détail de l’édition]

Nobles de Francia del siglo XIX
Luis
Caballeros de la Orden del Espíritu Santo
Príncipes de sangre
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros de la Orden de San Huberto
Nacidos en París